Zapouzdření může znamenat:
 Zapouzdření (programování) – konstrukce programovacích jazyků
 Zapouzdření (počítačové sítě) – způsob řešení komunikačních protokolů